Скуридин — фамилия; имеет женскую форму Скуридина.
 Скуридины — дворянский род.
 Скуридин, Геннадий Александрович (1927—1991) — советский учёный в области физики космического пространства и исследования планет Солнечной системы, лауреат Ленинской премии.
 Скуридин, Иван Куприянович (1914—1944) — старший сержант, Герой Советского Союза.

См. также 
 Улица Скуридина